Пої:

 Пої — вид жонглювання кульками на мотузках, які тримають у руках і крутять у різних напрямках.
 Пої (Гаваї) — гавайська назва полінезійської традиційної страви.
 Пої (собака) — вимерлий собака Полінезійських островів.
 Пої (Самоа) — кремовий десерт з розім'ятих стиглих бананів з кокосовими вершками.